Le tournoi d'Eastbourne 2010, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 12 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2010)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2010
Tennis masculin en 2010
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010